Bruton ist der Familienname folgender Personen:

 C.J. Bruton (* 1975), australischer Basketballspieler
 David Bruton (* 1939), britischer Paläontologe
 John Bruton (* 1947), irischer Politiker und Ministerpräsident der Republik Irland
 Niall Bruton (* 1971), irischer Mittelstreckenläufer
 Richard Bruton (* 1953), irischer Politiker
 Sumter Bruton (1944–2022), US-amerikanischer Blues- und Jazzmusiker
 W. Dan Bruton (* 1967), US-amerikanischer Astronom

Bruton ist der Name folgender Orte:
 Bruton (Somerset), Ort im District South Somerset, England

im NRHP gelistete Objekte:
 Bruton Parish Church, in Williamsburg, Virginia, ID-Nr. 70000861
 Bruton Parish Poorhouse Archeological Site, in Williamsburg, Virginia, ID-Nr. 82004610

Siehe auch:
 Bruton-Syndrom, auch Morbus Bruton
 Brewton